Tánczos Gábor (1872–1953) lovassági tábornok, ideiglenes külügyminiszter (1919)
Tánczos Gábor (1928–1979) tanár, az 1956-os forradalom egyik szellemi előkészítője
Tánczos Gábor zenész, a Bergendy-együttes egykori trombitása
Tánczos Gábor (1979) a körmendi gyermekgyilkosság gyanúsítottja
Tánczos Gábor, rendező, szerkesztő